Димитър Измирлиев може да се отнася за:

 Димитър Стоицов Измирлиев (? – 1861), български търговец и общественик от Горна Джумая;
 Димитър Христов Измирлиев (1866 – 1943), български революционер и общественик от Кукуш;
 Димитър Костадинов Измирлиев (1915 – 1983), учител, журналист и общественик от Неврокоп.